Уленбек () — нідерландське прізвище. Відомі носії:

 Джордж Юджин Уленбек (1900—1988) — американський фізик нідерландського походження
 Карен Уленбек ( 1942) — американський математик
 Крістіан Корнеліус Уленбек (1866—1951) — нідерландський мовознавець